Галийка () — село,
Покровский сельский совет,
Зеньковский район,
Полтавская область,
Украина.

Население по переписи 2001 года составляло 54 человека.

Географическое положение 
Село Галийка находится на расстоянии в 1 км от села Покровское.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
В 1859 году во владельческом хуторе Галейка было 2 двора жителей 9 мужеского пола и 11 женского.

Примечания